Les dades més destacades de la temporada 1934-1935 del Futbol Club Barcelona són les següents:

1934

Agost 
 7 agost - Severiano Goiburu deixa el FCB i fitxa pel València CF

Plantilla

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1934 a Catalunya
Competicions esportives del 1935 a Catalunya